Az 1983–1984-es magyar női kosárlabda-bajnokság a negyvenhetedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Húsz csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-5. helyezettjei a felsőházban, a 6-10. helyezettek az alsóházban folytatták, ahol a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak, végül az 1-4. és a 17-20. helyezettek egymás közt még egy kört.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1984

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag